John Doe – John Doe (1954-) amerikai színész
John Doe: az elhunyt, ismeretlen személyazonosságú személyeket hívják így, főleg az Amerikai Egyesült Államokban
John Doe – A múlt nélküli ember: egy tévésorozat Dominic Purcell főszereplésével
John Doe: A szökés c. amerikai sorozat egyik epizódjának angol címe